Zawody w skokach narciarskich na XIX Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się w dniach 16-23 lutego 1974 w Falun (Szwecja). Złote medale w obu zawodach indywidualnych wywalczył reprezentant NRD Hans-Georg Aschenbach.

Wyniki

Skocznia duża indywidualnie K-100 (Lugnet) 
 Data 23 lutego 1974

Skocznia normalna indywidualnie K-85 (Lugnet) 
 Data 16 lutego 1974

Linki zewnętrzne 
 Wyniki – duża skocznia 
 Wyniki – normalna skocznia 
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Falun SWE 1974.02.16 MS World Ski Championshps
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Falun SWE 1974.02.23 MS World Ski Championshps

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1974 w sportach zimowych